Dillingham steht für

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Dillingham, in der Dillingham Census Area, Alaska
 Dillingham (North Carolina), im Buncombe County

im NRHP gelistete Objekte:
 Dillingham House, in Brewster, Massachusetts, ID-Nr. 76000225
 Dillingham Transportation Building, auf Honolulu, Hawaii, ID-Nr. 79000756

Personen:
 Benjamin Dillingham (1844–1918), US-amerikanischer Unternehmer und Plantagenbesitzer
 Paul Dillingham (1799–1891), US-amerikanischer Politiker
 Sean Dillingham (* 1968 oder * 1969), US-amerikanischer Theater- und Filmschauspieler
 William P. Dillingham (1843–1923), US-amerikanischer Politiker